James Gordon puede hacer referencia a:

James Gordon; actor estadounidense
James Gordon; personaje de cómics (comisario en Batman).
James Gordon; músico estadounidense.